El Katún término puede referirse a:

 Río Katún, río de Siberia occidental.
 Katún, unidad de veinte años en el calendario maya.